Cottonwood kan avse:

 Cottonwood, Alabama
 Cottonwood, Arizona
 Cottonwood, Colorado
 Cottonwood, Georgia – en unincorporated community i Fayetteville, Georgia
 Cottonwood, Idaho
 Cottonwood, Kalifornien
 Cottonwood, Minnesota
 Cottonwood, South Dakota
 Cottonwood, Callahan County, Texas
 Cottonwood, Kaufman County, Texas

Se även 
 Cottonwood County
 Cottonwood Falls